Грано́вский (Грановская) — славянская и еврейская фамилия.

 Грановские — русские и польские дворянские роды.

Известные носители фамилии

Грановский 
 Грановский, Абрам Моисеевич (Гранот; 1890—1962) — израильский экономист и политик.
 
  Грановский, Александр Борисович(р.1947) - Советский и российский магнитнолог, профессор физического факультета МГУ им. Ломоносова
 Грановский, Алексей Михайлович (Абрам Михайлович Азарх; 1890—1937) — театральный режиссёр.
 Грановский, Андрей Евгеньевич (род. 1949) — российский дипломат.
 Грановский, Антон (род. 1975) — русский писатель-фантаст.
 Антонин (Грановский) (1865—1927) — деятель обновленчества.
 Грановский, Вадим (род. 1983) — молдавский легкоатлет.
 Грановский, Василий Константинович (род. 1985) — российский хоккеист с мячом.
 Грановский, Венедикт Иванович (?—1877) — майор, командир батареи 7-го гренадерского полка. 
 Грановксий, Вениамин Львович (1905—1964) — советский физик.
 Грановский, Владимир Андреевич (род. 1949) — художник.
 Грановский, Евгений Львович (1900—1949) — советский экономист.
 Грановский, Емельян Михайлович (1859—1934) — настоятель Успенского собора, преподаватель Таганрогской мужской гимназии.
 Грановский, Леонид Анатольевич (род. 1955) — художник.
 Грановский, Максим Борисович (род. 1971) — поэт (Санкт-Петербург), член Союза Писателей России, лауреат Илья-Премии (2007), премии «Молодой Петербург» (2009).
 
 Грановский, Моисей Лазаревич (1890—1941) — советский партийный деятель, заместитель наркома внутренних дел Украины (1920—1923).
 Грановский, Наум Самойлович (1910—1984) — советский фотограф.
 Грановский, Самуил (Хаим) Соломонович (Сэм Грановский; 1882—1942) — французский художник, живописец и скульптор.
 Грановский, Семён Абрамович (1908—1999) — инженер-конструктор в области турбостроения.
 Грановский, Тимофей Николаевич (1813—1855) — русский историк-медиевист и общественный деятель.

Грановская 
 Грановская, Елена Маврикиевна (1877—1968) — русская советская актриса.
 Грановская, Марина Владимировна (род. 1975) — российский и канадский футбольный функционер.
 Грановская, Рада Михайловна (1929—2022) — психолог, профессор СПбГУ.
 Мейхер (Грановская), Надежда Александровна (род. 1982) — украинская певица, артистка.
 Грановская Эльжбета (Елизавета) (1372—1420) — королева Польши, третья жена короля Владисла́ва II Ягайло.

Двойные фамилии 
 Азарх-Грановская, Александра Вениаминовна (урождённая Идельсон; 1892—1980) — российская актриса, режиссёр и театральный педагог, жена А. М. Грановского.